Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale José Higueras 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (semifinali)
 José Higueras (finale)
 Víctor Pecci (campione)
 Mario Martínez (primo turno)

 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Ricardo Cano (secondo turno)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Christophe Freyss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1981